Les elfes sont une race fictive du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, inspirés des différentes formes d'elfes de la fantasy. Les elfes des différents mondes imaginaires de Donjons et dragons présentent des caractéristiques semblables, dû au fait que les mêmes règles de jeu de rôle doivent s'y appliquer, mais chaque décor de campagne dispose de sous-races spécifiques ayant leur propre histoire et une culture distincte.

Le peuple Tel'Quessir 

Les elfes des Royaumes oubliés se désignent entre eux sous le nom de Tel'Quessir, terme signifiant le Peuple. Les non-elfes sont désignés N'Tel'Quessir, un terme à connotation péjorative signifiant Étranger au Peuple. Différentes sous-races d'elfes habitent les Royaumes, cependant aucune n'en est originaire. Les elfes sont en effet arrivés sur Abeir-Toril à travers des portails ou d'autres voies de transport magiques, fuyant la destruction de leur monde originel de Féérie (Faerie en anglais, également appelé le royaume-Féé dans les romans publiés par Fleuve noir). Quatre des cinq sous-races elfiques habitent dans les îles de l'Éternelle-Rencontre ou dans son voisinage. La cinquième, les drows, en est exclue pour des raisons évidentes de décadence, de violence et de haine à l'égard de toutes choses elfiques.

Ces sous-races possèdent chacune une apparence et une culture qui leur sont propres, bien que toutes partagent le même esprit elfique.

Les Hauts-Elfes

Ar-Tel'Quessir (Elfes dorés ou du Soleil) 
Les elfes du soleil ou elfes dorés ou Ar-Tel-Quessir, sont une sous-race elfique rare à Féérune du fait de la Retraite, période durant laquelle la majorité des elfes du soleil a abandonné le continent pour Éternelle-Rencontre. Hautain et arrogant, ils se sentent en général supérieur à la plupart des autres races, les autres sous-races elfiques incluses.

Caractère et comportement

Elfes de Lune 
Les elfes de lune ou elfes d'argent ou Teu-Tel-Quessir sont la race elfique la plus courante. Plus tolérant avec les humains que les autres hauts-elfes, ce sont le plus propice à se marier avec les humains.

Elfes des Étoiles 
Les elfes des étoiles ou elfes de mithryl ou Ruar-tel-quessir sont une sous-race elfique qui a passé de nombreuses années cachée à Sildëyuir un plan en dehors de Féérune, avant qu'il n'y retourne récemment.

Les Elfes de la nature

Elfes des Bois 

Les elfes sylvains ou elfes verts ou Sy-Tel-Quessir sont les premiers à être apparus, à l'époque fort lointaine où les géants d'Ostoria et les dragons se disputaient la domination d'Abeir-Toril. Les elfes verts ont virtuellement disparu après les Guerres de la Couronne, durant lesquelles tous leurs royaumes furent anéantis par les Ilythiiri, les survivants s'étant regroupés pour former deux nouvelles sous-races : les elfes sauvages (Sy-Tel-Quessir étant retourné à l'état sauvage) et les elfes des bois, plus proches des autres sous-races d'elfes et plus civilisés. Ces deux sous-races sont de nouveaux considérées comme une seule race avec deux cultures différentes dans les versions 4.0 et 5.0

Elfes Sauvages 

Les elfes sauvages ou Sy-Tel-Quessir sont les héritiers des anciens royaumes elfiques de Thearnytaar, Syòrpiir et Eiellûr, détruits pendant les Guerres de la couronne. Retournés à l'état sauvage, ils sont très farouches et ne quittent jamais la forêt.

Leur peau est cuivrée teintée de vert et leur cheveux généralement bruns ou noirs. Ils sont plus charpentés que la plupart de leurs cousins elfiques et ont développé une relation presque symbiotique avec les animaux de la forêt.

Elfes Sylvains 

Également appelés elfes de cuivre ou Or-Tel-Quessir, les elfes des bois sont des elfes verts qui n'ont pas renoncé à la civilisation après l'anéantissement de leurs royaumes. Ils fondèrent Earlann dans la partie occidentale de la Haute-Forêt, contemporaine de l'empire nain de Delzoun et de l'empire humain de Néthéril. Le royaume des elfes des bois chuta en 882 CV lorsque la forteresse d'Ascalhorn tomba aux mains d'une armée de diables et fut rebaptisée Fort des Portes de l'Enfer. La plupart des elfes des bois n'ont pas effectué la Retraite elfique sur l'île d'Éternelle-Rencontre et vivent en petites communautés dans les nombreuses forêts de Féérune.

Leur peau est brune et leur cheveux sont noirs ou bruns. Ils ont un très bon rapport avec la nature et sont le plus souvent druides ou rôdeurs.

Elfes des Profondeurs - Drows 
Les elfes noirs ou Ssri-Tel-Quessir sont apparus peu après les elfes verts et fondèrent le royaume d'Ilythiir, le premier véritable royaume elfique de Féérune. Celui-ci se montra très tôt agressif envers son rival du nord, Sharlarion. Anéanti par la Séparation puis reconstruit, il fut partie prenante des Guerres de la Couronne, qui provoquèrent sa chute et le bannissement des elfes noirs, connus dès lors sous le nom de drows.

Les drows ou elfes noir, sont une sous-race elfique à la peau noir qui vit majoritairement dans l'outre-terre. Ils ont gagné leur réputation d'être maléfique, toute justifiée, même si certaines membre de la race sont neutres en termes d'alignement, voire bon comme le font les suivants d'Élistraée.

Elfes des Cieux - Avariels 

Les avariels, également appelés elfes ailés ou Aril-Tel Quessir, sont caractérisés par les grandes ailes de plumes qui dépassent de leur dos et leurs os creux qui leur permettent d'évoluer tels des oiseaux. Arrivés sur Toril à la même époque que les elfes verts et les lytharis, cet avantage ne permit pas de faire face aux dragons qui régnaient sur les cieux à cette époque et leur nombre chuta abruptement avant même la Première Floraison. Fuyant vers le sommet des hautes montagnes de l'est, ils fondèrent le refuge nommé l'Aire des Aigles des Neiges, une citadelle de cristal perchée dans les montagnes du Bordglacé, non loin du royaume de Sossal.

Elfes des Mers 
Les elfes aquatiques ou elfes des mers ou Alu-Tel-Quessir, sont la branche elfique qui vit dans les profondeurs marines, cousine des elfes de la surface. Ils vivent parmi les vagues de l'océan et sont alliés avec les dauphines et les baleines. Ils se battent principalement avec des tridents, des lances et des filets.

Lytharis 

Les Lytharis ou Ly-Tel-Quessir sont des elfes qui peuvent se transformer en loup. Ils ne sont cependant pas lycanthropes et maîtrisent totalement leurs transformations. Les lytharis sont très rares et se cachent au plus profond des forêts. Ils n'ont jamais fondé de royaume important et vivent en petites communautés sans véritable chef. Lorsqu'ils sont obligés de rejoindre la civilisation, ils peuvent aisément passer pour des elfes de lune, ce qui fait que leur existence même est insoupçonnée de la plupart des habitants humains des Royaumes.
La plupart des lytharis vivent sur l'île d'Éternelle-Rencontre, mais de petits groupent occupent encore la forêt du Téthyr ou les forêts du nord.

Sous leur forme elfique, les lytharis ont la peau pâle, les cheveux argentés et les yeux bleu clair ou verts. Sous leur forme animale, ils ont un pelage gris et des yeux bleus ou marrons.

Les races apparentées

Demi-Elfes - Demi-Humains 
Les demi-elfes sont issus de l'union d'une personne de race elfe et d'une autre de race humaine.

Céladrins - Demi-Celestes 
Les céladrins ou Surin-Tel-Quessir, sont une race issue de l'union d'eladrins (généralement les firres) avec des elfes. La plupart des céladrins rencontrés en dehors de leurs terres sont des guerriers, même s'ils sont aussi connus pour leurs compétences bardiques.

Fey'ris - Demi-Démons 
Les Fey'ris ou demonfey sont pour les elfes l'équivalent des tieflings pour les humains et des tanarukks pour les orcs. Les Fey'ris sont le résultat d'un croisement entre des elfes du soleil et des tanar'ris dans le but de renforcer la lignée elfe du soleil.

Dreagloths - Demi-Fiélons 
Les Dreagloth sont des monstruosités demi-démons, demi-drow. Ils sont créés par « l'impure union » d'un glabrezu et du haute prêtresse de Lolth nouvellement nommée.

Les Elfes en dehors de Féérune

Zakhara 
Les Maralois sont une branche archaïque elfique de l'est.

Maztica 

Au nord de Maztica et dans la région de l'Anchorome vivent des elfes appelés elfes de Poscadar, sur lesquels peu de choses sont connues hormis leur caractère fortement xénophobe. La présence ou non de sous-races elfiques sur le continent méridional de Katashaka n'est pas connue.

Éternelle-Rencontre 

L'originalité principale des elfes des Royaumes oubliés est l'existence du sanctuaire d'Éternelle-Rencontre, une île refuge située loin à l'ouest de Féérune. Créée par magie peu de temps après l'arrivée des elfes sur Toril, l'île verte fut largement colonisée par les réfugiés des Guerres de la Couronne, notamment par la plupart des elfes du soleil. Après la chute de la Cour elfique et de Myth Drannor, Éternelle-Rencontre devint l'un des derniers territoires sûrs et le centre politique de tous les elfes des Royaumes.

Sources 
Cormanthyr: Empire of the Elves, de Steven E. Schend et Kevin Melka – 1998 (TSR1165) 
Elves of Evermeet, de Anthony Pryor – 1994 (TSR9430) 
Races of Faerûn, de Eric L. Boyd, Matt Forbeck, et James Jacobs – 2003 (885780000) (ISBN ???)
Dragon Magazine n°155 (ISBN ???)
Les elfes de l'Éternelle-Rencontre 1994 (TSR9430F) 

Créature des Royaumes oubliés
Elfe dans l'art et la culture